Паж — власна назва та топонім:

 Паж — у середньовіччі перший щабель до посвяти в лицарі.
 Паж — річка в Юр'євецькому районі Іванівської області Росії, нижня притока Елнаті, впадає праворуч.
 Паж — жіноча зачіска.

Персоналії 
 Женев'єв Паж (. 1927) — французька актриса театру, кіно та телебачення.

Див. також 
 Паж герцога Савойського — роман Дюма, присвячений історії Франції XVI ст.